Foix bezeichnet: 

 Foix, eine Stadt in Frankreich
 Arrondissement Foix, eine Verwaltungseinheit im Département Ariège
 Grafschaft Foix, eine historische Grafschaft
 Foix (Fluss), einen Fluss in Katalonien, Spanien

Foix ist der Familienname folgender Personen:

 André de Foix († 1547), französischer Feldherr
 Anne de Foix-Candale (1484–1506), durch Heirat Königin von Böhmen und Ungarn
 Charles Foix (1882–1927), französischer Internist und Neurologe
 Charlotte Diane de Foix-Candale (1545–1587), Comtesse de Gurson; heiratete um das Jahr 1579 Louis de Foix-Candale, vicomte de Meille, comte de Gurson
 Françoise de Foix (1490/1495–1537), Mätresse des französischen Königs Franz I.

 Germaine de Foix (1488/90–1536), durch Heirat Königin von Aragón
 Jacques Foix (1930–2017), französischer Fußballspieler
 Marguerite de Foix-Candale (1473–1536), Markgräfin und Regentin der Markgrafschaft Saluzzo
 Odet de Foix (1485–1528), Marschall von Frankreich
 Paul de Foix (1528–1584), französischer Erzbischof und Diplomat

 Thomas de Foix († 1525), Marschall von Frankreich
 Vicente Molina Foix (* 1946), spanischer Schriftsteller, Übersetzer, Cineast und Dramaturg
 Vincent Foix (1857–1932), französischer Romanist, Okzitanist, Dialektologe und Lexikograf

Siehe auch:

 Gaston de Foix
 Foix-Chavany-Marie-Syndrom, ein neurologisches Krankheitssyndrom